Pröbsting ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Niehues-Pröbsting (* 1946), deutscher Philosoph und Philosophiehistoriker
 Josef Pröbsting (1920–1992), deutscher Dichter und Dolmetscher
 Karl Pröbsting (1941–1999), deutscher Jurist und Ministerialbeamter

Siehe auch:
 Haus Pröbsting, denkmalgeschütztes Gebäude in Borken